Lara Croft Tomb Raider: Legend (с англ. Лара Крофт Расхитительница Гробниц: Легенда) — седьмая игра из серии Tomb Raider. Издана компанией Eidos Interactive в 2006 году для следующих платформ: PC, PSP, Xbox 360, Playstation 2, Playstation 3, Gameboy Advance и Nintendo DS.
Игра является продолжением знаменитой серии Tomb Raider. «Легенда» создавалась американской студией Crystal Dynamics, и события в ней совсем не связаны с хронологией предыдущих шести игр, созданных Core Design. На территории СНГ, кроме стран Балтии, игру издаёт компания «Новый Диск».

Новшества 
Tomb Raider: Legend была позитивно встречена игровыми изданиями. Игра в корне отличается от предыдущих игр серии, она стала гораздо более динамичной и легкой, причиной чего стали смена разработчиков на Crystal Dynamics и акцентирование на перестрелках и паркуре. Управление было полностью изменено. Новый движок, на котором была создана игра, делает локации и героев более реалистичными.

Сюжет игры 
Когда Ларе Крофт было 9 лет, она со своей матерью летела на самолете, который разбился в Гималаях. Они оказались единственными выжившими и вскоре нашли убежище в руинах древнего храма, недалеко от которого Лара нашла возвышенную платформу с мечом в камне. Нечаянно активировав этот древний артефакт, Лара наблюдала, как мать, пытаясь её защитить, исчезла в открывшемся портале прямо перед её глазами. Недалеко от этой платформы Лара оставила свой дневник с рисунками и указаниями, как открыть портал вновь.

Годы спустя, Лара с помощью Зипа и Алистера, отправляется к руинам древней цивилизации Тиванаку в Боливии, следуя совету своей университетской подруги Анаи Иману. Расхитительница пытается найти возвышенную платформу, подобно той, что она нашла в Непале много лет назад. Вскоре она сталкивается с Джеймсом Ратландом и его наемниками недалеко от озера Титикака, где и находится платформа. Ратланд внезапно заговорил о её погибшей подруге Аманде Эверт, намекнув, что она, возможно, все ещё жива. После напряженного сражения, он и большинство его наемников сбегают на вертолете, после чего Лара исследует каменное сооружение и обнаруживает, что оно полностью соответствует тому, что находится в Непале. Чтобы открыть портал вновь, надо вставить меч в щель возвышения. Лара решает найти меч.

Лара встречается с подругой Анаей в Перу и, после сражения с наемниками Ратланда, они едут к гробнице в Параисо, где много лет назад с Ларой и её друзьями случилась трагедия. Будучи ещё студенткой, она отправилась на археологические раскопки. Внезапно на всю команду напал таинственный демон, он убил всех кроме Лары и Аманды. Аманда, решив остановить демона, сняла со стены пылающий артефакт. Демон исчез, но начался обвал, и пещера стала заполняться водой. Лара успела выплыть, но Аманда была заживо похоронена под падающими валунами.

В настоящем, Лара понимает, что её подруга сумела сбежать. Она узнает легенду о Королеве Тиуанако. Королева пришла к власти после того, как встретила шамана с волшебным посохом. После победы в финальном сражении за власть Королева была перенесена в рай Владычицей Озера. Лара понимает, что могила Королевы Тиуанако связана с Боливией, инцидентом в Непале, когда она была ребёнком, и, возможно, даже с легендой о Короле Артуре. Позже она узнает о части меча (Экскалибура), который она упорно ищет. К её удивлению, он уже был найден и находился в Университете Васэда в Японии, однако его выкрал босс якудза Сего Такамото.

Лара отправляется в Японию на встречу со своим давним другом медиамагнатом Тору Нисимура, который помогает ей в поисках Такамото, чтобы она смогла с ним договориться. Чтобы встретиться, Лара приходит на вечеринку, устроенную Нисимура, однако вскоре туда является Такамото со своими людьми, и вечеринка заканчивается. Он отказывается вести переговоры с Ларой после того, как она вспоминает малоприятный инцидент, случившийся несколько лет назад, когда Такамото умолял её сохранить ему жизнь. В гневе он уходит, а Лара пытается узнать у Нисимура как его найти. Он говорит, что добраться до дома Такамото можно только по крышам. В конечном счете, Лара все-таки встречается с Такамото на крыше его пентхауса. Сего демонстрирует ужасающую силу фрагмента меча. Тем не менее, Лара побеждает Такамото и забирает этот фрагмент.

Лара едет в Гану, чтобы разыскать Ратланда, который обладает ещё одной частью меча. Под огромным водопадом она находит древний храм и обнаруживает, что её отец уже был здесь — она находит кулон своей матери. Когда она, в конце концов, встречает Ратланда, он говорит ей о некоем ключе Галали, который, видимо, был найден в этом храме. Лара понятия не имеет, о чём он говорит, и разозленный Ратланд пытается убить Лару с помощью обломка меча. Отобрав его, Лара вскоре получает сообщение от помощников Зипа и Алистера: пока Лара была в Гане, Аманда разыскивала ключ Галали в поместье Крофт. К счастью, никто не пострадал.

Лара приезжает на военную базу в Казахстан, но её опередили люди Ратланда, которые уже убили нескольких солдат и теперь полностью контролируют окрестности. Оттуда Лара на мотоцикле отправляется в советскую лабораторию, где пятьдесят лет назад проводились опыты над фрагментом меча, что привело к её закрытию. В лаборатории Аманда проводит эксперименты над частью меча. Она все ещё очень зла на Лару за тот случай в Параисо. Лара в ужасе видит, что Аманда сошла с ума и теперь с помощью красного камня на шее управляет демоном, который убил их друзей много лет назад, и также хочет завладеть мечом. Лара сражает демона и вынимает третий фрагмент меча из советской машины, но Аманда сбегает.

В советской лаборатории Лара нашла часть щита с картой, которая, как ни странно, приводит её домой в Англию. В Корнуолле под заброшенным туристическим центром развлечений она находит настоящую могилу Короля Артура и четвёртый, последний, фрагмент меча. Лара понимает, что Артур и его рыцари спрятали фрагменты меча в разных частях света, так или иначе повлиявших на судьбы нескольких цивилизаций, Камелот действительно существовал. После битвы с огромным морским змеем, который, очевидно, охранял могилу, Лара возвращается в поместье, чтобы выяснить, как соединить фрагменты меча. Она понимает, что загадочный ключ Галали — это кулон, подаренный её отцом её матери. Он был с ней, когда они с Ларой летели на самолете, который разбился в Гималаях.

Ларе приходится вспомнить прошлое. В Непале она находит разбитый самолет и забирает ключ Галали до того, как самолет падает с утеса. Лара возвращается в храм, где исчезла её мать и собирает меч. Теперь она серьёзно настроена вернуться в Боливию к найденной там платформе.

Лара возвращается к каменной платформе в Боливии, где Аманда, Ратланд и его люди давно уже ждут её, чтобы отобрать меч. С помощью удивительной силы меча Лара нечаянно убивает Ратланда. Аманда пытается помочь, но, к сожалению, он умирает. Сочувствуя, Лара предлагает Аманде вместе использовать меч, но та вновь выпускает демона. Мечом Лара побеждает это существо раз и навсегда, Аманда падает без сознания.

Следуя рисункам в своём детском дневнике, который Лара нашла, когда приезжала в Боливию в первый раз, она вновь открывает портал и вставляет меч в отверстие платформы. Она видит, что происходит с её матерью, до того, как та вынимает меч. Портал — это что-то наподобие зеркала, которое охватывает пространство и время. Мать просит взрослую Лару (которую она не узнаёт) не трогать её дочь, так как та не хотела сделать ничего плохого. В это время Аманда пробуждается и кричит, чтобы вынула меч, иначе платформа взорвётся. Поскольку мать Лары слышит это, она вынимает меч — что она и сделала много лет назад — платформа взрывается. Лара понимает, что Аманда и «убила» её мать.

Разъяренная Лара угрожает Аманде пистолетом, требуя объяснений. Аманда рассказывает, что мать Лары не умерла, а попала на Авалон, куда хотела попасть Аманда. В гневе, Лара чуть не убила Аманду, но все-таки оставила её в живых. Теперь Лара верит, что её отец действительно хотел найти Авалон, чтобы спасти её мать. На этой ноте и начнутся новые приключения Лары Крофт.

Персонажи 
 Леди Лара Крофт: графиня Аббингдонская, археолог-авантюрист. Ищет фрагменты загадочного меча, чтобы узнать правду об исчезновении своей матери.
 Леди Амелия Крофт: мать Лары. Летела с дочерью на самолете, который разбился в Гималаях. Исчезла загадочным образом и долгое время считалась мертвой.
 Лорд Ричард Крофт: граф Аббингдонский, отец Лары, в игре не присутствует. После смерти жены занимался воспитанием дочери один. Исчез в Камбодже, когда Ларе было 15 лет.
 Аная Иману: инженер-строитель из Южной Америки, подруга Лары, была с ней, когда случилась трагедия в Параисо.
 Аманда Эверт: старая подруга Лары. Считалось, что она погибла в Параисо, однако сила демона вернула её к жизни. Лара встречает её в Казахстане, финальная схватка происходит в Боливии.
 Кент: университетский друг Лары. Он и его группа убиты в Параисо таинственным демоном.
 Джеймс Ратланд: сын сенатора, росший в богатстве и роскоши. С Амандой у него романтические отношения. Лара случайно убивает его мечом в Боливии.
 Уинстон Смит: дворецкий семьи Крофт, служивший им на протяжении многих лет.
 Алистер Флетчер: археолог, который всегда на связи с Ларой, дает ей советы во время её путешествий.
 Зип: хакер, работает в поместье Лары.
 Сего Такамото: босс якудзы, о чём свидетельствует огромное количество татуировок на его теле. Последний раз, когда он встречался с Ларой, он умолял её оставить его в живых.
 Тору Нисимура: медиа-магнат, друг Лары. Оказывает ей помощь в поисках Такамото.

Снаряжение 
 По традиции серии Лара вооружена парой пистолетов. Кроме этого, с собой она может нести ещё одно оружие: пистолет-пулемёт, штурмовую винтовку, дробовик или гранатомёт, а также — 4 ручных гранаты.
 Для восстановления здоровья Лара использует аптечки. Количество доступных аптечек ограничено до трёх. Однако, после загрузки с чекпойнта здоровье Лары достигает максимума.
 Большую роль в геймплее играет магнитная кошка, которая помогает Ларе добывать артефакты из труднодоступных мест, преодолевать пропасти и провалы.
 Фонарик, заряд восстанавливается если выключить его на несколько секунд.
 Бинокль — очень полезная вещь в арсенале Лары. Кроме обычного режима, позволяющего детально рассмотреть объекты местности, существует специальный сканирующий режим, который характеризует предметы и может сказать, к какому типу они относятся: механизм, хрупкое (то, что Лара может разрушить, или то, что угрожает её жизни) и другие виды.
 КПК — показывает статистику уровня: цель миссии, количество найденных артефактов, характеристику местности и т. д.

Также Лара поддерживает постоянную двухстороннюю аудиосвязь с Зипом и Алистером.

Оценки игровой прессы 

Tomb Raider: Legend получила премию BAFTA в области игр 2006 года в номинации «Original Score».

Примечания

Ссылки 
 Страничка игры на официальном сайте
 Раздел про «Tomb Raider: Legend» на LaraCroft.Ru 
 Tomb Raider в России 
 Графические технологии в играх: Tomb Raider: Legend 

Tomb Raider
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры 2006 года
Игры для PlayStation Portable
Игры для GameCube
Игры для Xbox 360
Игры для Windows
Шутеры от третьего лица
Компьютерные игры, перезапускающие истории сначала
Игры для Xbox
Компьютерные игры, разработанные Crystal Dynamics
Action-adventure
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры — лауреаты премии BAFTA Games
Компьютерные игры, изданные Новым Диском